Solan () ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh.

Die Stadt befindet sich in den Siwaliks auf einer Höhe von .  
Solan ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 39.256. Davon waren 93 % Hindus, 2,9 % Muslime und 2,6 % Sikhs.

Solan war früher die Hauptstadt des Fürstenstaats Bhagat.

Klima 
Das Klima in Solan ist warmgemäßigt. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1413 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 17,4 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Himachal Pradesh
Ort in Himachal Pradesh
Distrikt Solan